Manoel – ipocoristico portoghese brasiliano del nome Emanuele
 Isola Manoel – isola di Malta
 Forte Manoel – forte collocato sull'omonima isola di Malta
 Teatro Manoel – teatro della Valletta, a Malta
 Sérgio Manoel – calciatore brasiliano

Pagine correlate 
 Manuel